Банк Замбии () — центральный банк Замбии.

История 
В 1956—1965 годах право эмиссии на территориях Южной Родезии, Северной Родезии и Ньясаленда (современные Зимбабве, Замбия и Малави) принадлежало Банку Родезии и Ньясаленда.

7 августа 1965 года учреждён Банк Замбии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Экономика Замбии
Замбия
Лусака